Tenisowy turniej WTA Cachantun Cup 2008 odbył się w dniach 9–17 lutego w chilijskim Viña del Mar na kortach ziemnych. Pula nagród wynosiła 200 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2008 w tenisie ziemnym
2008